«История игрушек» — американский мультфильм 1995 года.

«История игрушек» также может означать:
 История игрушек (франшиза)
 История игрушек (саундтрек)
 Toy Story (игра)
 История игрушек (мюзикл)
 «Toy Story» — серия сериала «Воспитывая Хоуп»
 «Toy Story» — песня Давида Гетта из альбома «Nothing but the Beat»

См. также 
 «Not Toy Story» — серия мультсериала «Фанбой и Чам Чам»